The Weak's End перший альбом, випущений Emery. Оригінальний реліз був 15 січня 2004 року, а перевидана версія 27 січня 2004.

Треклист 
 Walls (3:23)
 The Ponytail Parades (4:05)
 Disguising Mistakes with Goodbyes (3:20)
 By All Accounts (Today Was a Disaster) (4:06)
 Fractions (5:14)
 The Note from Which a Chord Is Built (2:28)
 Bloodless (4:22)
 Under Serious Attack (3:47)
 As Your Voice Fades (4:02)
 The Secret (5:56)

Джерела 
The Weak's End 

Альбоми Emery
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми